The Hidden Witness – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kalem
The Hidden Witness – cortometraggio del 1914 diretto da H.O. Martinek

TV
The Hidden Witness – episodio del 1963 della serie tv It Happened Like This